Генрієта Надьова була чинною чемпіонкою і шостою сіяною, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась у другому колі поступаючись Сільвія Талая з рахунком 2–6, 1–4.

Кончіта Мартінес виграла свій 31-й титул WTA, у фіналі перемігши Каріну Габшудову з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Вайнгартнер
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= А Ольша
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Талая
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= П Суарес
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Г Надьова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Н Звєрєва
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Д Хладкова
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Е Бес
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Торренс-Валеро
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Аппельманс
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Е Луа
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Габшудова
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= А Смашнова
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Вайнгартнер
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Талая
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Г Надьова
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=r
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Н Звєрєва
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06={{nowrap| К Торренс-Валеро}}
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Аппельманс
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= К Габшудова| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М Вайнгартнер
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= С Талая| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К Габшудова| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=77| RD3-score04-3=6| RD4-seed01= 
| RD4-team01= С Талая
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М Шонессі
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=1
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Б Швартц
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=77| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= К Мартінес| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=61
| RD1-score08-3=6| RD1-seed09=5
| RD1-team09= С Фаріна| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Л Черванова| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Кокто
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С Начук
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Є Костанич
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01={{nowrap| Г Леон Гарсія}}
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=7| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б Ріттнер
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=5
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= К Мартінес| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= С Фаріна
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Л Черванова| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Начук
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Тестю| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= К Мартінес| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Л Черванова
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= С Тестю| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3=7| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

 Кваліфікаційна сітка

 Перший кваліфаєр 

 Другий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Сандра Клейнова| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=7| RD1-score1-3=6| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=6| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3=3
| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Сильвія Ринажевська
| RD1-score3-1=6| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=1
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Гана Шромова| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=6| RD1-score4-3=6| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Дар'я Панова
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Рената Кучерова| RD1-score6-1=6| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Єлена Костанич| RD1-score7-1=710| RD1-score7-2=6| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=6
| RD1-team8= Ралука Санду
| RD1-score8-1=68
| RD1-score8-2=4
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Сандра Клейнова
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Гана Шромова| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=6| RD2-score3-3=1
| RD2-seed4= 
| RD2-team4=
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6'''
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Ева Мартінцова
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Бланка Кумбарова
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=8
| RD1-team1={{nowrap| Ленка Немечкова}}
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Вероніка Мартінек
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3= 
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=1
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Анка Барна| RD1-score4-1=6| RD1-score4-2=6| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Ірода Туляганова
| RD1-score5-1=78| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Тіна Писник| RD1-score6-1=66
| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3=6| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Мартина Суха
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=6| RD1-score7-3=1
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Сандра Начук| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=1
| RD1-score8-3=6| RD2-seed1=8
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=5
| RD2-score1-3=0r
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Анка Барна| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=7| RD2-score2-3=3
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Тіна Писник
| RD2-score3-1=6| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3=66
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Сандра Начук| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=6| RD2-score4-3=78'''
| RD3-seed1= 
| RD3-team1= Анка Барна
| RD3-score1-1=1
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Посилання 
 ITF singles results page

1999
Orange Warsaw Open, одиночний розряд